Ле-Плессі-Ебер
 Анна Ебер
 Гі Ебер
 Тюї-Ебер
 Ебер Бесса
 Жак-Рене Ебер
 Сен-Мартен-ле-Ебер
 Сент-Ебер
 Пон-Ебер
 Ебер Лопес 
 Конмаел мак Ебер